Кубок Данії з футболу 2020—2021 — 67-й розіграш кубкового футбольного турніру в Данії. Титул вдруге здобув Раннерс.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 листопада 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 грудня 2020

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 грудня 2020

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10 лютого – 11 березня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#97DEFF;"|8 – 15 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Данії на soccerway 

2020—2021
Данія
Данія
2021 у данському спорті